Лакандон има више значења:

 Лакандон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лакандон (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику